The High Hand – film del 1915 diretto da William D. Taylor (William Desmond Taylor)
The High Hand – film western del 1926 diretto da Leo Maloney